Pierre Andrieu (1821-1892), peintre français
 Pierre Andrieu (1849-1935), homme d'Église et cardinal français
 Pierre Andrieu (1870-1925), marchand de vin et œnologue français
 Pierre Andrieu, critique gastronomique français du 
 Pierre Andrieu (1953- ), diplomate français